Das Benson & Hedges Masters  war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1978/79, das vom 22. bis 26. Januar 1979 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die fünfte Austragung des Masters.

Das erste Masters im Wembley Conference Centre gewann Perrie Mans im Finale gegen den Titelverteidiger Alex Higgins mit 8:4.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1979
Snookerveranstaltung 1979
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent